Halowe mistrzostwa Czech w lekkoatletyce – najważniejsze krajowe zawody halowe rozgrywane corocznie w zimowym sezonie lekkoatletycznym mające na celu wyłonienie najlepszych lekkoatletów Czech. 

Pierwsza edycja odbyła się w Pradze w 1993 (poprzednio odbywały się halowe mistrzostwa Czechosłowacji od 1969,  a także halowe mistrzostwa Czech od 1975).

Dotychczasowe edycje

Rekordy mistrzostw 
Stan na rok 2022 (bez uwzględnienia wyników sprzed 1993).

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!